Gige  – nella mitologia greca uno dei giganti ecatonchiri
 Gige  – personaggio dellEneide
 Gige  – re di Lidia e fondatore della dinastia dei Mermnadi
 Gige  – città dell'Ungheria